First Union 400 var ett stockcarlopp som kördes mellan 1951 och 1996 på ovalbanan North Wilkesboro Speedway i North Wilkesboro i North Carolina i USA. Loppet var ett av två Cup-lopp som årligen kördes på den banan, där det andra var Tyson Holly Farms 400.

Tidigare namn 
 Wilkes County 150 (1951)
 Wilkes County 160 (1952-1953)
 Wilkes County 200 (1954-1958)
 Gwyn Staley 160 (1959-1960)
 Gwyn Staley 400 (1961-1978)
 Northwestern Bank 400 (1979-1985)
 First Union 400 (1986-1996)

Vinnare genom tiderna

Förare med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Anmärkningslista

Referenser

Noter 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA